Serpula operculata är en ringmaskart som beskrevs av Bosc 1802. Serpula operculata ingår i släktet Serpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
operculata